Sezon (2005/2006) był 17. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Nowym mistrzem Gruzji został zespół Sioni Bolnisi. Tytuł króla strzelców zdobył Dżaba Dwali, który w barwach klubu Dinamo Tbilisi strzelił 21 goli.

Tabela końcowa 

||rowspan=3 |

||rowspan=5 style="background:white;"|

Baraże o awans/utrzymanie 
 14 maja 2006,FC Tbilisi 4 - 1 Meszakre Agara
 15 maja 2006,FC Cchinwali 2 - 1 Gagra Tbilisi

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Gruzji
2006 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji